George Kateb – filosofo statunitense
 Reda Kateb – attore francese